Анато́лий Ива́нович У́ткин (4 февраля 1944, Балаково, Саратовская область — 19 января 2010, Москва) — советский и российский историк и политолог, специалист в области новейшей истории и международных отношений, американист, признанный эксперт по внешней политике США, советник Комитета по международным делам Государственной Думы. Особая область научных интересов — региональная политика США, в частности — в Европе; история «холодной войны». Доктор исторических наук, профессор.

Биография 
В 1968 году окончил исторический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова.

В 1972 году в Институте США и Канады АН СССР защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук по теме «Американо-французские отношения на современном этапе».

В 1981 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора исторических наук по теме «Эволюция атлантической и европеистской тенденций в американо-западноевропейских отношениях : конец 1960-х — 1970-е годы» (07.00.05 — История международных отношений и внешней политики).

Работал в Институте США и Канады РАН, c 1997 года, — директор Центра международных исследований Института США и Канады РАН.

Преподавал в Босфорском институте (Стамбул, 1991-93), в «Эколь Нормаль Супериор» (Париж, 1993-94), в Колумбийском университете (Нью-Йорк, 1998).

Автор около 50 монографий, глав в коллективных работах, опубликовал более 150 статей в ведущих журналах и периодических изданиях на нескольких языках, а также аналитические работы, обзоры, справочные издания.

Вдова А. И. Уткина — доктор философских наук, профессор Валентина Гавриловна Федотова.

Основные работы 

 Севостьянов Г. Н., Уткин А. И. США и Франция в годы войны (1939—1945): из истории взаимоотношений. М.: Наука, 1974.
 Севостьянов Г. Н., Уткин А. И. Томас Джефферсон. М.: Мысль, 1976.
 Уткин А. И. Стратегия глобальной экспансии: внешнеполитические доктрины США. М: Международные отношения, 1986.
 Уткин, А. И., Хвостов В. В. Дипломатия и оружие. М.: Наука, 1987. (в сер. «История и современность»).
  (в пер.)
 Уткин А. И. Теодор Рузвельт: политический портрет. Свердловск: Изд-во УрГУ, 1989.
 Уткин А. И. Американская футурология международных отношений в XX в. М.: Наука, 1990.
 
 Уткин А. И. США — Япония: вчера, сегодня, завтра. М.: Наука, 1990.
 Уткин А. И. Так пришла война: история подготовки Германии к войне против СССР. Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 1992.
 
 Уткин А. И. Россия и Запад: проблемы взаимного восприятия и перспективы строительства отношений. М.: Росс. научный фонд, 1995.
 
 
 
 
 Уткин А. И. Дорога к Победе. Смоленск, Русич, 2004.
 Уткин А. И. В начале всех несчастий. Русско-японская война 1904—1905. — М.:Эксмо, 2005.
 
 Уткин А. И. Месть за победу — новая война. — М.: Алгоритм, 2005.
  
 
 Уткин А. И. Гнев американских богов. — М.: Алгоритм, 2006.
 Уткин А. И. Новый мировой порядок. — М.: Эксмо, 2006.
 Уткин А. И. Русские во Второй мировой. М.: Алгоритм, 2007.
 
 Уткин А. И. Подъём и падение Запада. — М., АСТ, 2008. — 761, [7] с.
 Уткин А. И. Измена генсека. Бегство из Европы. — М.: Эксмо, Алгоритм, 2009. — 256 с. — (Суд истории).
 Уткин А. И. Как пережить экономический кризис. Уроки Великой депрессии. — М.: Эксмо, 2009.
 Уткин А. И. Вудро Вильсон. — : Культурная революция. 2010.
 Уткин А. И. Рузвельт. — : Культурная революция. 2012.

Примечания

Литература 

 Валерий Панов У истоков современного миропорядка // Заметки о книге доктора исторических наук, профессора Анатолия Уткина «Вудро Вильсон». , 6.04.2011
 Палабугин В. К. О «военно-политическом буддизме» в новой книге по истории второй мировой войны [рец. на: А.И. Уткин. «Вторая мировая война». М., "Алгоритм", 2002] // Вопросы истории. —2003. — № 7.

Политологи России
Историки России
Историки по алфавиту
Сотрудники Института США и Канады РАН
Преподаватели ВШЭ
Историки СССР
Американисты СССР
Американисты России
Исследователи Перестройки и распада СССР